Cyrtona är ett släkte av tvåvingar. Cyrtona ingår i familjen Curtonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Cyrtona